POW steht für:
 Polizeioberwachtmeister, Amtsbezeichnung bei der deutschen Polizei
 Prisoner of War, deutsch: Kriegsgefangener
 Polska Organizacja Wojskowa, geheime polnische Militärorganisation im Ersten Weltkrieg
 POW!, eine von Oberon entwickelte Programmiersprache
 Flughafen Portorož (IATA-Flughafencode), slowenischer Flughafen

PoW steht für:
 Proof of Work, eine Methode in der Informatik

pow steht für:
 San Felipe Otlaltepec Popoloca (ISO-639-3-Code), Varietät des westlichen Popoloca (Sprache), Otomangue-Sprache im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 die mathematische Funktion pow(), siehe Potenz (Mathematik)

Pow, Pow oder pOW steht für:
 den P-Wert des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten

Pow ist der Familienname folgender Personen:
 Rebecca Pow (* 1960), britische Politikerin der Tories
 Robert Pow (1883–1958), kanadischer Curler 

Siehe auch:
 POV
 Poff

POW